morska strefa ekonomiczna
 specjalna strefa ekonomiczna
 wyłączna strefa ekonomiczna

Zobacz też 
 Strefa wolnego handlu